Piquenique — refeição ao ar livre
Piquenique (álbum) — do cantor e músico brasileiro 'Ed Motta, lançado em 2009
Picnic (filme) — filme estadunidense de 1955